Моща̀нец е село в Югозападна България. То се намира в община Благоевград, област Благоевград.

География 
Село Мощанец се намира в планински район на западния бряг на река Струма в подножието на Малашевската планина.

История 
В 1891 година Георги Стрезов пише за селото:

Население 
Към 1900 година според известната статистика на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) населението на селото брои 220 души, всичките българи-християни.

Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Личности 
Родени в Мощанец
  Христо Ценин (1878-1923), кмет на Благоевград

Бележки 

Села в област Благоевград
Населени места в община Благоевград